La Poma (Salta), een plaats in de Argentijnse provincie Salta
La Poma (departement), een departement van de Argentijnse provincie Salta